Militärjustiz bezeichnet folgende Justizsysteme: 
 Bayerische Militärjustiz (vor 1920)
 Judge Advocate General’s Corps (USA)
 K.u.k. Militärjustizwesen (Österreich-Ungarn)
 Militärgerichtsbarkeit (Nationalsozialismus) (NS-Militärjustiz von 1933 bis 1945)
 Militärjustiz (Schweiz)

Siehe auch:
 Militärgericht – ein Überblick